

Personnalités 
 Andrée Vézina (1952-), artiste peintre québécoise.
 Antoine Vézina, acteur et improvisateur québécois.
 Georges Vézina (1887-1926), surnommé « le concombre de Chicoutimi », gardien de but de hockey sur glace.
 Joseph Vézina (1849-1924), chef de musique et d’orchestre, compositeur, organiste et professeur québécois.
 Monique Vézina (1935-), personnalité politique canadienne.
Robert J. Vézina (1964-), homme d'affaires québécois.

Autres 
 Le trophée Vézina (en l'honneur de Georges Vézina) est remis annuellement au gardien de but jugé le meilleur de la saison dans la ligue nationale de hockey.
 Le centre Georges-Vézina est le plus gros aréna de Saguenay, Québec (Canada).